Arbulaga puede referirse a:
 el nombre común de la planta Echinospartum boissieri
 el nombre común de la planta Genista hirsuta
 el nombre común de la planta Genista scorpius
 el nombre común de la planta Ulex europaeus
 el nombre común de la planta '''''Ulex parviflorus